Lodrino, commune italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie
Lodrino, commune suisse du district de Riviera dans le canton du Tessin